

Patronyme 

 Ayidini Abala (né en 1927), pasteur évangélique en République démocratique du Congo.

Toponyme 

 Abala, une ville au Bénin ;
 Abala, un village au Cameroun ;
 Abala, une ville située dans la région des Plateaux, en République du Congo, chef-lieu du district du même nom ;
 Abala, une ville située dans le Nord-Est de l'Éthiopie, chef-lieu du district (woreda) du même nom ;
 Abala, un village au Niger ;
 Abala, une ville de l'État d'Imo, dans le Sud-Est du Nigeria.

Autre 
 Combat d'Abala, un combat qui a eu lieu le 31 mai et le 1er juin 2017 pendant la guerre du Sahel